Faà di Bruno è una famiglia italiana. Il suo nome compare in diversi contesti:

Persone 
Giovanni Matteo Faà di Bruno – musicista 
Antonino Faà di Bruno – attore italiano
Antonino Faà di Bruno – vescovo di Asti
Camilla Faà di Bruno – nobildonna
Emilio Faà di Bruno – ufficiale della Regia Marina, fratello di Francesco
Francesco Faà di Bruno – sacerdote e scienziato italiano, beato, fratello di Emilio

Altro 
Formula di Faà di Bruno – formula matematica intitolata a Francesco Faà di Bruno
Faà di Bruno – monitore della Regia Marina, il cui equipaggio fu salvato da 11 ragazze (decorate con la medaglia di bronzo al valor di Marina) di Marotta nel 1917
Comandante Faà di Bruno – sommergibile classe Marcello varato nel 1939